Braziliaans rugby sevensteam (mannen)
 Braziliaans rugby sevensteam (vrouwen)